Mendoza est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est mendi hotza et qui signifie « la montagne froide ». Il peut aussi désigner :

Patronymes 
 Alonso de la Cueva-Benavides y Mendoza-Carrillo (1572-1655), cardinal espagnol ;
 Andrés Mendoza (né en 1978), footballeur péruvien ;
 Antonio de Mendoza (1495-1552), premier Vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Bernardino de Mendoza (1540-1604), diplomate espagnol ;
 Brillante Mendoza (né en 1960), cinéaste philippin ;
 Bryan Mendoza (né en 1998), coureur cycliste salvadorien ;
 Camille Mendoza (1994-), patineuse artistique française ;
 César Mendoza (1918-1996), militaire et cavalier chilien ;
 Dayana Mendoza (née en 1986), mannequin vénézuélien, Miss Univers 2008 ;
 Enrique Mendoza (né en 1945), homme politique vénézuélien ;
 Eduardo Mendoza, écrivain espagnol ;
 Elena Mendoza (née en 1973), compositrice espagnole ;
 Élmer Mendoza (1949-), écrivain et dramaturge mexicain, auteur de roman policier ;
 Eufrosina Cruz Mendoza (1979-), femme politique mexicaine et militante zapotèque ;
 Francisco de Mendoza (1515-1547), conquistador espagnol ;
 García Hurtado de Mendoza (1535-1609), marquis de Cañete, soldat espagnol, gouverneur du Chili, vice-roi du Pérou ;
 Graciela Mendoza (1963-), athlète mexicaine ;
 Íñigo López de Mendoza (1398-1458), marquis de Santillana ;
 Jessica Mendoza (né en 1980), joueuse américaine de softball ;
 José Mendoza (né en 1992), coureur cycliste vénézuélien ;
 José Mendoza y Almeida, créateur de caractère français ;
 Dario Lezcano Mendoza (1990-), joueur de football international paraguayen ;
 Juan González de Mendoza (1540-1617), missionnaire espagnol de l'ordre des Augustins ;
  ;
 Natalie Mendoza (1978-), actrice australienne ;
 Pedro de Mendoza y Luján (1487-1537), militaire, conquistador espagnol et fondateur de la ville de Buenos Aires, en Argentine ;
 Pedro González de Mendoza (1428-1495), ecclésiastique et personnalité politique espagnole ;
 Stiven Mendoza (1992-), footballeur colombien ;
 Plinio Apuleyo Mendoza, écrivain colombien ;
 Víctor Manuel Mendoza (1913-1995), acteur mexicain.

Toponymes

Argentine 

 Grand Mendoza, agglomération urbaine formée par l'extension de la ville argentine de Mendoza, située dans la province de Mendoza ;
 Mendoza, capitale de la province homonyme argentine ;
 Province de Mendoza, province argentine ;
 Río Mendoza, rivière située dans la province de Mendoza.

Bolivie 
 Place Alonso de Mendoza, place située dans le centre-ville de La Paz.

Espagne 
 Mendoza, village espagnol située en Alava, dans la Communauté autonome du Pays basque ;
 Mendoza, quartier de la ville espagnole de Gamiz-Fika située en Biscaye, dans la Communauté autonome du Pays basque.

Panama 
 ,  situé dans la province de Panama Ouest.

Pérou 
 Province de Rodríguez de Mendoza, province péruvienne située dans la région d'Amazonas ;
 Mendoza, appelée aussi San Nicolás, capitale située dans la province de Rodríguez de Mendoza, région d'Amazonas.

Uruguay 
 Mendoza, ville uruguayenne située dans le département de Florida ;
 Mendoza Chico, ville uruguayenne située dans le département de Florida.

Venezuela 
 Mendoza, une des paroisses civiles vénézuéliennes, située dans la municipalité de Valera, dans l'État de Trujillo ;
 Mendoza, capitale de la paroisse civile vénézuéliennes de Mendoza, située dans la municipalité de Valera, dans l'État de Trujillo.

Astronomie 
 (3868) Mendoza, astéroïde

Sports 
 Ligne de Mendoza, expression utilisée au baseball.

Personnages fictifs 
 Mendoza, un des personnages principaux issus du feuilleton télévisé d'animation Les Mystérieuses Cités d'or.
 Mendoza, un des personnages principaux de la série de bandes-dessinées De cape et de crocs (Ayroles et Masbou, éditions Delcourt).

Autres 
 Mendoza, espèce d'araignées.

Patronyme hispanique 
Patronyme basque
Toponymie basque